Världsmästerskapen i konståkning 2019 hölls i Saitama Super Arena, Saitama, Japan den 18–24 mars 2019. Detta var de 109:e världsmästerskapen.

TV-sändningar 
I Sverige sänds tävlingarna i SVT och i Eurosport.

Resultat

Herrar

Damer

Paråkning

Isdans

Referenser 
 Tävlingarnas officiella webbsida
 Tidsschema (PDF)
 Tidsschema och resultat

Externa länkar 
 Officiell webbplats

2019
Konståkning i Japan
Internationella sportevenemang i Japan
Konståkningssäsongen 2018/2019
2019 i Japan
Sport i Saitama